Kuglački klub "Telekom" (KK "Telekom" Rijeka; Telekom Rijeka, Telekom) je muški kuglački klub iz Rijeke, Primorsko-goranska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natječe u 4. hrvatskoj ligi - Zapad - PGŽ-Istra, ligi petog stupnja hrvatske lige u kuglanju.

O klubu  
Kuglački klub "Telekom" je osnovan 9. listopada 1970. godine pod imenom KK "Poštar", te po tom imenom djeluju idućih desetljaća. Po osamostaljenju Republike Hrvatske, klub se natjecao u različitim ligaškim natjecanjima (pretežno u regiji "Zapad"). Krjem 1990.-ih godina dolazi do promjene naziva kluba iz "Poštar" u "Telekom".  
Dugogodišnji predsjednik kluba i jedan odo osnivača je Nikola Majnarić, dugogodišnji športski radnik u kuglanju.  
Osim ligaških nastupa, te na natjecanjima u pojedinačnoj konkurenciji, "Telekom" je sudjelovao i na raznim turnirima, te je tako osvojio turnir  "Josip Luka Šimičić – Miroslav Barišić" u Poreču 2012. godine.

Uspjesi

Ekipno 
 3. HKL - Zapad
 orvak: 2004./05.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice 
 aplikacija.kuglanje.hr, Telekom 
 aplikacija.kuglanje.hr, Telekom (810130) 
 kuglanje.hr, Telekom  
 free-ri.t-com.hr/nmajnaric, stranice Nikole Majnarića  
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB TELEKOM RIJEKA

Izvori 
 
 free-ri.t-com.hr/nmajnaric, KUGLAČKI KLUB TELEKOM - RIJEKA (09.10.1970.) , pristupljeno 31. ožujka 2020. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB TELEKOM RIJEKA 
 fininfo.hr, KK "TELEKOM" 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "TELEKOM" RIJEKA 
 mojatvrtka.net, KUGLAČKI KLUB TELEKOM RIJEKA 
 companywall.hr, KK "TELEKOM" 
  

Telekom
Športska društva u Rijeci